Новруз:

 Новруз — праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.
 Новруз, Джабир (1933—2002) — народный поэт, видный представитель азербайджанской литературы.
 Новруз, Рамиз (1955—2023) — азербайджанский актёр театра и кино.

См. также 
 Новруз в Азербайджане